Свой-чужой:
 Свой — чужой — поведение (этология и психология).
 Свой — чужой — семантическая оппозиция в народной культуре.
 Свой-чужой — система распознавания своих и чужих сил в военном деле.
 «Свой-чужой» — серия книг А. Константинова.
 «Свой-чужой» — российский телесериал 2007 года.
 «Свой/Чужой» — альбом российской рок-группы «Чайф» 2009 года.